Imbusch ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Imbusch (1878–1945), deutscher Gewerkschaftsführer und Politiker (Zentrum)
 Hermann Imbusch (1877–1914), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (Zentrum)
 Peter Imbusch (* 1960), deutscher Soziologe
 Thomas Imbusch (* 1987), deutscher Koch